More – włoski zespół muzyczny
 Music from the Film More – album zespołu Pink Floyd
 More – piosenka Perry Como
 More – album muzyczny B.B. Kinga
 More – program w systemie Unix i jemu podobnych
 More – film z 1969
 More – film z 1998
 More – singel Ushera
 More – piosenka z Mondo Cane

Geografia:
 Moré – miejscowość w Hiszpanii
 More – góra w Izraelu
 More – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)

Osoby:
 Tomasz More – Tomasz Morus, angielski myśliciel
 Anthony More – XVI-wieczny holenderski malarz
 Henry More (1614-1687) – angielski filozof

Zobacz też:
 Mohr
 Moor
 Moore
 Mor